«Полицейская история 3: Суперполицейский» (, ) — полицейский боевик с элементами комедии режиссёра Стэнли Тонга с Джеки Чаном в главной роли.

Сюжет 
У гонконгского полицейского Кевина (Джеки Чан) снова полно забот. Полиция Гонконга и социалистического Китая решают объединить усилия, чтобы разобраться с коварным злодеем. И вот Кевин в очередной раз, отправив свою невесту Мэй в отпуск, в одиночестве летит в страну развитого социализма. Получив в напарники — точнее в напарницы — симпатичную девушку-полицейскую Янг (Мишель Йео), Кевин под прикрытием внедряется в банду, но их главарь, учуяв недоброе, бежит из Китая в Малайзию, чтобы, во-первых, отделаться от назойливых полицейских, а во-вторых, спасти от смерти свою жену, приговорённую малайзийским судом к казни. Кевин и его новая подруга спешат за ним.

В ролях

Продолжения 
В 1992 году в Гонконге был выпущен спин-офф фильма «Суперполицейский 2» с Мишель Йео в главной роли. Фильм повествует о жизни Джессики Янг до событий третьей части. У Джеки Чана была эпизодическая роль (камео) в этом фильме. Режиссёром фильма был Стэнли Тонг.

В 1996 году выходит полноценное продолжение «Первый удар» (американская версия фильма называлась просто «Первый удар»), о дальнейших приключениях Кевина Чена.

В 2004 году выходит фильм «Новая полицейская история». Несмотря на присутствие Джеки Чана в главной роли, этот фильм не является продолжением старой серии фильмом о полицейском Кевине Чене. В фильме совсем другие персонажи, а от комедийной атмосферы не осталось и следа.

Создание фильма 
Стэнли Тонга на место режиссёра фильма утвердил сам Джеки Чан.

Трюк на верёвочной лестнице, скинутой с вертолёта, выполнялся на высоте 300 метров.

Во время съёмок Джеки Чан не успел уклониться от летящего на него вертолёта, в результате чего повредил плечо и спину. На съёмках Джеки также получил смещение скуловых костей.

Сборы 
В Гонконге фильм собрал 32,609,783 $HK. В американском прокате — 16 270 600 $.

Примечания

Ссылки 
 
 «Полицейская история 3»  на сайте HKMDB.com
Рецензии
 
 
 

Кинокомедии Гонконга
Фильмы Джеки Чана
Серия фильмов «Полицейская история»
Фильмы Golden Harvest Company
Фильмы-боевики Гонконга
Кинокомедии 1992 года
Фильмы Стэнли Тонга
Детективные фильмы Гонконга
Фильмы-триллеры Гонконга
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы-триквелы